Спицын, Владимир:
 Спицын, Владимир Григорьевич (род. 1948) — российский профессор в области вычислительной техники.
 Спицын, Владимир Дмитриевич (1847—1915) — русский морской офицер, изобретатель, занимавшийся разработкой летательных аппаратов тяжелее воздуха.
 Спицын, Владимир Иванович (1893—1923) — русский химик-радиолог.
 Спицын, Владимир Кузьмич (1939—2004) — председатель исполкома городского Совета Донецка (1978—1987).